Jenseits von Gut und Böse bezeichnet:

 Jenseits von Gut und Böse (Album), Studioalbum des Rappers Bushido
 Jenseits von Gut und Böse (Nietzsche), Buch von Friedrich Nietzsche
 Jenseits von Gut und Böse (Film), italienischer Film aus dem Jahr 1977 von Liliana Cavani
 Jenseits von Gut und Böse (Schmidt-Salomon), Buch von Michael Schmidt-Salomon